Schamberger :
 Caspar Schamberger (1623-1706), chirurgien Français.
 Rob Schamberger, peintre américain contemporain.